Ekaterina Golubeva – canoista sovietica
 Ekaterina Golubeva – attrice russa (1966-2011)